Fabian Stoller (1988) – calciatore svizzero
 Fred Stoller (1965) – attore, doppiatore e regista statunitense
 Mike Stoller, propr. Michael Stoller (1933) – compositore statunitense
 Nicholas Stoller (1976) – sceneggiatore e regista britannico naturalizzato statunitense
 Robert Stoller (1924-1991) – psichiatra e psicoanalista statunitense
 Sam Stoller (1915-1985) – velocista e saltatore in lungo statunitense